Françoise de Rochechouart, nota come Madame de Montespan – nobildonna francese
 Gabriel de Rochechouart de Mortemart – nobile francese
 Gabrielle de Rochechouart de Mortemart – nobildonna francese
 Jean-François-Joseph de Rochechouart – cardinale e vescovo cattolico francese
 Jean de Rochechouart – pseudocardinale e arcivescovo cattolico francese
 Louis Victor de Rochechouart de Mortemart – militare e nobile francese